Rothmoos heißen:

 Rothmoos (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rothmoos (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rothmoos (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rothmoos (Gemeinde Wildalpen), Ortsteil von Wildalpen, Steiermark
 Rothmoos (Nonnenbruchwald), Teil des Nonnenbruchwaldes (Forêt de Nonnenbruch) im Südelsass, Frankreich

Siehe auch:
 Rottmoos
 Rotmoos